Hégésippe (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités historiques 
 Hégésippe de Sounion, orateur athénien () ;
 Hégésippe de Mécyberne, historien grec () ;
 Hégésippe de Jérusalem, saint chrétien () ;
 Hégésippe Moreau, homme de lettres français (1810-1838) ;
 Hégésippe Jean Légitimus, homme politique de la Guadeloupe (1868-1944) ;
 Hégésippe Ibéné, homme politique de la Guadeloupe (1914-1989).

Personnages de fiction 
 Hégésippe Simon, personnage inventé par Paul Birault dans un canular en 1913 ;
 Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas de Champignac, personnage de la série de bande dessinée Spirou et Fantasio.